Enescu se poate referi la:

 George Enescu, un celebru compozitor român.
 Festivalul Internațional „George Enescu” un festival muzical anual organizat în România.
 Filarmonica „George Enescu” din București
 Adrian Enescu, compozitor român contemporan
 Ioan M. Enescu, medic român, membru al Academiei Române
 Ion Enescu, deputat român
 Radu Enescu, scriitor român
 Gheorghe Enescu, filosof român

Vezi și 
 George Enescu (dezambiguizare)
 Ienulescu

Nume de familie românești